Суперліга Туреччини 2003—2004  — 46-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

  

  

Примітки: 
1. Клуб Генчлербірлігі взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як фіналіст Кубка Туреччини 2003—2004.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

2003-2004
Туреччина
Туреччина
2003 у турецькому спорті
2004 у турецькому спорті